Butendach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Butendach († vor 1697), brandenburgischer Diplomat
 Otto Friedrich Butendach (1730–1798), deutscher evangelisch-reformierter Theologe